Les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans 2019 ont pour but de désigner les sept nations qui accompagneront le pays-hôte lors du tournoi final. Ils se déroulent du  au .

Format 
Les qualifications sont organisées sous forme de matchs aller-retour à élimination directe. En cas d'égalité sur les deux matchs, la règle des buts marqués à l'extérieur s'applique. Si les deux équipes sont toujours à égalité, elles sont départagées par une séance de tirs au but, sans passer par une prolongation.

43 équipes participent aux éliminatoires, dont 13 sont exemptées de 1 tour.

Le calendrier est le suivant :

Tableau

Résultats détaillés

Premier tour 

30 équipes participent au premier tour qui se déroule en . La Gambie déclare forfait avant d'affronter la Libye, pour des raisons financières.

Deuxième tour 
Le deuxième tour concerne les quinze équipes victorieuses du premier tour et les treize équipes qui en étaient exemptées. 

Le Cameroun est qualifié directement pour le troisième tour en raison de la disqualification de la Sierra Leone dont la fédération est suspendus par la FIFA pour ingérence gouvernementale.

La RD Congo, victorieuse du Maroc (2-0 , 0-1) est finalement disqualifiée pour avoir fait jouer Arsène Zola, né en 1996.

Troisième tour

Notes et références 

Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 23 ans